Аман Мередов (25 июня 1966) — советский и туркменский футболист, тренер.

Биография 
Выступал за туркменские команды «Колхозчи»/«Копетдаг» и «Ахал‑ЦОП»/«Ахал» во второй лиге СССР.

В 1992 году в 1-м независимом чемпионате Туркмении за 9 туров забил 5 мячей. С 1993 снова играл в ведущей команде Туркмении — «Копетдаге».

В начале 90-х играл за сборную Туркменистана.

В 2004 году — тренер молодёжной сборной Туркмении по футболу.

Статистика

Достижения 
 Многократный чемпион Туркменистана: 1993—1995, бронзовый призёр 1992.
 Обладатель Кубка Туркменистана 1993

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Ахал»
Футбольные тренеры Туркменистана